Osoby o tym nazwisku:
 Ante Rožić – chorwacki piłkarz
 Vedran Rožić – chorwacki piłkarz